«California» () — третий сингл французской певицы Милен Фармер с четвёртого студийного альбома «Anamorphosee», записанный в 1995 году и официально вышедший 26 марта 1996 года. На эту песню был снят дорогостоящий видеоклип американским киносценаристом и режиссёром Абелем Феррарой, в котором Фармер предстаёт в образе и буржуазной женщины, и проститутки.

Происхождение сингла и релиз 

Милен хотела выпустить «California», одну из самых дерзких песен альбома, в период начала продаж Anamorphosée. Однако первоначальная задумка не состоялась, и релиз в качестве третьего сингла произошёл спустя пять месяцев после выхода альбома. На то же время пришлась и широкая радиоротация трека. Большинство поклонников считают эту песню наиболее символичной в карьере певицы. «California» была издана в качестве CD-сингла, который распространялся ограниченным релизом в форме триптих-диджипак, а также CD maxi, содержащим шесть треков. Последний уникален в своем роде, поскольку компания Universal периодически его переиздает под лейблом «мини-альбома». «California» был также выпущен в Германии с обновленной белой обложкой. Ремиксы к песни были записаны благодаря совместным усилиям Лорана Бутонна, Бертрана Шатене («LAPD remix» и «wandering club mix») и разных диджеев: Ники Газолино (Niki Gasolino), Питера Паркера (Peter Parker), Нильса Рузика (Nils Ruzicka) и Рамона Зенкера (Ramon Zenker). Две версии промо-CD попали на радиостанции 29 февраля 1996 г. Один из них, luxurious-издание, изображает абрис Милен. Дизайнер Генри Ной особенно гордится созданием этой обложки.

Оригинальная версия песни доступна в альбоме Anamorphosée; укороченная радио-версия — на сингле. Несмотря на хронологию выходов синглов, песня в альбоме занимает первое место, до «XXL» и «L’Instant X». На трек в 2003 г. выпустили ремиксы от Ромэна Трэнчарта (Romain Tranchart) и Роумена (Rawman) для сборника RemixeS.

Лирика и музыка 

«California» — вторая песня Фармер, после «Beyond My Control», название которой дано на английском языке. Лирика песни во многом меланхолична — она описывает любовь к Лос-Анджелесу и затрагивает тему дороги, пути. В начале трека звучат разные «посторонние» звуки улицы: стрекотание сверчков, зажигание, хлопающая дверь, английская речь по рации, сирена полицейской машины. Фармер упоминала, что если бы жизнь началась сначала, то она хотела бы жить в Америке. У песни своеобразный «размеренный ритм» и «англосаксонское звучание». Лирика песни основана на «англицизмах и ономатопеи». Психолог Hugues Royer высказывался об этой песни как о «символе перерождения через изгнание».

Песня обладает изящным словарным запасом, в котором прослеживается игра слов на французском и английском языках. В треке присутствуют различные литературные отсылки, так фраза «Наступает ночь, и пробил час, и я слабею / От безразличия и инертности в которых нахожусь»  фонетически и по смыслу подражает французскому стихотворению «Мост Мирабо» Гийома Аполлинера, в котором есть строфа «Пробил час, наступает ночь/ Я стою, дни уходят прочь».

Видеоклип

Производство и сюжет 
Режиссёром клипа стал Абель Феррара. Первоначально продюсер Анук Нора (Anouk Nora) непосредственно договаривался с клипмейкером о съемках. Однако какого-либо консенсуса они не достигли. Фармер постоянно поддерживала контакт с будущим режиссёром, который заинтересовал её после выхода фильма «Опасная игра» с Мадонной в главной роли. В своих интервью Милен заявила, что звонила Абелю много раз, прежде чем они встретились в Нью-Йорке. Там они обговорили её роль проститутки и вместе написали сценарий для клипа. На видео, которое длится 5 минут и 18 секунд, компания Requiem Publishing production в общей сложности потратила порядка 600 тысяч евро (700 тысяч долларов). Видео стало самым дорогим клипом года и снималось в течение трех дней и двух ночей в Лос-Анджелесе на бульваре Сансет. Феррара был удивлен и озадачен настойчивостью Фармер, поскольку она предложила 200 000 долларов за съемку трехминутного клипа, формат которого в конечном итоге трансформировался в короткометражный фильм. Феррара выразил большое уважение к профессионализму Фармер.

Фармер появляется в клипе в двух образах: как женщина из высшего общества и как уличная проститутка. Партнёром певицы в клипе был американский телеактёр Джанкарло Эспозито, который одновременно играл две роли: любовника и сутенёра. Проститутки, фигурирующие в клипе — не актрисы, а реальные представительницы своей профессии. Фармер обсудила свой образ с ночными бабочками и заявила: «Свобода для меня — сука, которая занимается проституцией на бульваре Голливуда. В каждом из нас есть пошлая сторона, которую мы подавляем. Секс — неотъемлемая часть нашей жизни». Милен призналась, что полюбила эту роль. Абель Феррара вспоминал, что Фармер впоследствии поблагодарила его за профессиональную работу. Джанини говорил: «Я влюбился в Милен. Она по-настоящему талантлива, Франция восторгается ею. В США её называют французской Мадонной. И это действительно так. Она умная, блестящая и очаровательная. Работать с ней было сплошным удовольствием».

В начале видео молодая и богатая пара готовятся к официальному приёму. Эспозито жестами критикует Фармер за её наряд, и сам подбирает ей новое платье. Тем временем Фармер-проститутка приходит в мотель к своему сутенёру. Она встает в эффектные сексуальные позы, жуёт жвачку и курит. Сутенёр начинает к ней приставать, но Милен отвергает его, показывая жест средним пальцем. Милен в образе леди целуется со своим партнёром. То же самое делает Милен-проститутка с сутенёром. Обе пары, в порыве страсти, раздеваются. Далее Милен в образе буржуазной женщины едет вместе с Эспозито на чёрном кабриолете. Крупным планом показываются огромные вывески с рекламой парфюма Estée Lauder, ресторана McDonald’s, сигарет Marlboro и других. Камера захватывает панель, на которой проститутки разных возрастов и внешности зазывают клиентов. Среди ночных бабочек присутствует Милен. Проезжающая мимо Милен-леди замечает своего двойника и просит Эспозито остановить автомобиль. Сутенёр начинает ссориться с зазевавшейся Милен-проституткой и угрожает ей ножом. Эспозито не останавливает автомобиль, Милен пытается выйти из машины, но ей это не удается. В следующей сцене показан официальный приём, где богатой и улыбающейся паре аплодируют. Милен, утомившись уходит в уборную. Там она переодевается в проститутку. Выбравшись на улицу, Милен видит своего мертвого двойника, которого санитары увозят на носилках. Сутенёр замечает новенькую и уводит её в мотель. Во время занятия любовью Милен достает заколку и наносит несколько ударов по Эспозито, отомстив за убитую проститутку.

Во Франции клип достиг седьмой позиции в чарте «Syndicat National de l’Edition Phonographique», продажи составили 110 тыс. экземпляров.

Кавер-версии 

В 2004 году, Седрик (Cedric), малоизвестный певец, участвовавший в программе на радиостанции NRJ перепел песню в стиле R&B. Кавер не выпускался в качестве сингла.

Список композиций 
Ниже приведен список треков и сингл-релизов «California»:
 CD single / CD single -Digipack

 CD maxi — Digipack

 12" maxi — Disc 1

 12" maxi — Disc 2

 Digital download

 CD maxi — Germany

 CD single — Promo / CD single — Promo — Luxurious edition / CD single — Promo — Germany

 VHS — Promo

Истрия релизов

Официальные версии

Участники записи 

Ниже приведен список лиц, участвовавших в создании сингла:
 Милен Фармер — текст.
 Лоран Бутонна — музыка.
 Requiem Publishing — издание.
 Polydor — звукозаписывающая компания.
 Клод Гассиан — фотография.
 Com’N.B — дизайн.

Чарты

Пиковые позиции

Чарты конца года

Продажи

Литература

См. также 
 Список самых дорогих музыкальных видеоклипов

Примечания 

Песни Милен Фармер
Синглы 1996 года
Песни, написанные Лораном Бутонна
Песни, написанные Милен Фармер
Песни 1995 года
Синглы Polydor Records